Malonogometni klub "Solin 1980" je futsal (malonogometni) klub iz Solina, Splitsko-dalmatinska županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "ŽMNL Splitsko-dalmatinskoj", ligi trećeg stupnja hrvatskog futsal prvenstva.

O klubu 
Klub je osnovan 1980. godine. pod nazivom "Vatrogasci", a poslije uzima naziv "Solin" uz česti dodatak sponzora.  
Od 1980. do 1983. klub nastupa u "Prvoj" i "Drugoj ligi Solina", a od 1984. prelaze u "Splitsku ligu" (nastupaju u 3., 2. i 1.B ligi). Od 1984. klub djeluje pod nazivima "Vučevica", "Madera" te  "Mici" te osvajaju "1. splitsku ligu" 1995. godine i ulaze u "1. ŽMNL Splitsko-dalmatinsku".  
Od 1998. godine klub nanovo djeluje pod nazivom "Solin" uz sponzorske dodatke.  
Od sezone 1999./2000. klub je član "2. HMNl - Jug", a od sezone 2011./12. članovi "1. HMNL", u kojoj su u prvoj sezoni došli do poluzavršnice. 
"Solin" se u "1. HMNL" natjecao do sezone 2016./17., kada dolzi do financijskih poteškoća i raspuštanja kluba u zimskoj pauzi. 
 
 
Uskoro je došlo do nove skupštine kluba i te je klub promijenio naziv u "Solin 1980" i od sezone 2017./18. počeo s natjecanjem u "ŽMNL Splitsko-dalmatinskoj".

Uspjesi 
 1. HMNL 
 poluzavršnica: 2011./12.

 2. HMNL - Jug 
 prvak: 2007./08., 2010./11.  
 doprvak: 2004./05.

 1. ŽMNL / ŽMNL Splitsko-dalmatinska 
 doprvak: 1998./99.

 1. splitska liga 
 prvak: 1995.

 Hrvatski nogometni kup - regija Jug 
 pobjednik: 2010./11.

 Kup Splitsko-dalmatinske županije 
 pobjednik: 2018.

 Liga kup Solina 
 pobjednik: 1981. 
 finalist: 1983.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 MNK Solin 1980, facebook stranica 
 mnksolin.hr, wayback arhiva 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB SOLIN

Izvori 
 
 mnksolin.hr, wayback arhiva od 24. srpnja 2009. 
 mnksolin.hr, Povijest, wayback arhiva 
 solin.hr, FUTSAL – MNK SOLIN: Solinski prvoligaš proslavlja 35 godina djelovanja , objavljeno 8. veljače 2016., pristupljeno 28. prosinca 2019. 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  
 Jurica Gizdić: 20 godina Solinske zajednice športova, Solin, 2016., , str. 82-83 
 Ante Duplančić: Mali nogomet u Splitu : 1965. – 2007. , Split, 2007.,  
 Ivo Reić: 50 lita udruge maloga baluna, Split, 2017.,  
 malinogomet.info, FC SOLIN Staro Češko, wayback arhiva  
 poslovna.hr, MALONOGOMETNI KLUB SOLIN 1980 
 bisnode.hr, MALONOGOMETNI KLUB "SOLIN 1980" 
 fininfo.hr, MNK "SOLIN" 
 fininfo.hr, MNK "SOLIN 1980" 
 

Solin 1980
Šport u Solinu